Lill von Lilienbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Lill von Lilienbach (1802–1871), österreichischer Geologe 
 Karl Lill von Lilienbach (1798–1831), österreichischer Geologe